Andy Kühne – fondista tedesco
 Friedrich Kühne – attore austriaco
 Marc Kühne – bobbista tedesco
 Rita Kühne – ex velocista tedesca
 Simon Kühne – calciatore liechtensteinese
 Walter Georg Kühne – paleontologo tedesco
 Wilhelm Kühne – fisiologo tedesco

Pagine correlate
Kuhne